Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 oktober 2016.

Mannen 10